Miejscowości w USA:
 Maryland Heights – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
Gminy w USA:
 Maryland Heights (ang. Maryland Heights Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis